Ибараки:
 Ибараки — префектура, расположенная в регионе Канто на острове Хонсю, Япония.
 Ибараки — город в Японии, находящийся в префектуре Осака.
 Ибараки — посёлок в Японии, находящийся в уезде Хигасиибараки префектуры Ибараки.